Acheron může znamenat:

 Acheron (hudební skupina) – americká death/blackmetalová kapela
 Acherón – řeka v Řecku
 LV-426 – fiktivní planetoid